Борис Ефимович Галантер (Галанов) (28 февраля 1914, Одесса — 5 января 2000) — русский советский критик, литературовед, репортёр. Член Союза писателей СССР (1955), Союза писателей Москвы, Союза журналистов (1958), Союза кинематографистов (1958). Произведения публиковал под фамилией Галанов. Член КПСС с 1943 года.

Биография 
Родился в семье Ефима Борисовича Галантера (1886—1969), в течение сорока лет бывшего директором Большого зала Московской консерватории. Окончил школу-семилетку, газетный техникум (1933), работал репортёром в газете «Вечерняя Москва». С 1934 года учился в МИФЛИ им. Н. Г. Чернышевского, который окончил в 1939. В этом же году начала работать в отделе литературы и искусства газеты «Правда».

Участник Великой Отечественной войны, военный корреспондент газеты «Правда».

Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды, Знак Почета, медалями, Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1980).

Был редактором отдела прозы журнала «Знамя» (1958—1960), заместителем главного редактора журнала «Советский экран» (1960—1963), редактором по отделу искусства и членом редколлегии «Литературной газеты» (1963—1991).

Похоронен на Донском кладбище  г. Москвы (участок у колумбария 12)   .

Жена — Ирина Сергеевна Боброва (1917—1985), сотрудник журнала «Юность» (1955—1985).

Сочинения

Критика 
 Борис Полевой: Критико-биографический очерк. М.; Л., 1953.
 С. Я. Маршак: Очерк жизни и творчества. М., 1956.
 С. Я. Маршак: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
 Борис Полевой: Критико-биографический очерк.  М., 1957
 Илья Ильф и Евгений Петров: Жизнь. Творчество. М., Советский писатель, 1961.
 С. Я. Маршак. Очерк жизни и творчества. М., 1962
 С. Я. Маршак. Жизнь и творчество. М., 1965
 Сергей Михалков: Очерк творчества. М., 1966.
 Искусство портрета. М., Советский писатель, 1967.
 Книжка про книжки: С.Маршак, Ю.Олеша, Б.Полевой, В.Катаев, Э.Багрицкий, А.Гайдар. М., 1970.
 Живопись словом: Человек, пейзаж, вещь. М., Советский писатель, 1972.
 Сергей Михалков. Очерк творчества. М., 1972
 Живопись словом: Портрет, пейзаж, вещь. М., Советский писатель, 1974.
 Книжка про книжки. М., 1974
 Книжка про книжки: Десять путешествий по страницам любимых книг: С.Маршак, Ю.Олеша, С.Михалков, В.Катаев, Э.Багрицкий, А.Толстой, Б.Полевой, В.Каверин, А.Грин, А.Гайдар. М., Детская литература,1978.
 Души изменчивой приметы…: Литературно-критические очерки. М., Советский писатель, 1982.
 Валентин Катаев: Очерк творчества. М., Детская литература, 1982.
 Книжка про книжки, которые вы непременно прочитаете, если еще не читали. (3-е изд., доп.) М., 1985.
 Валентин Катаев: Размышления о Мастере и диалоги с ним. М., 1989. ISBN 5-280-00712-9
 Платье для Алисы: Художник и писатель. Диалоги. М., Книга, 1990. ISBN 5-212-00280-X

Художественная и мемуарная проза 
 Самые долгие годы: Повести. М., 1970.
 Самые долгие годы. М., 1975
 Прогулки с друзьями: Рассказы. М., Советский писатель, 1980.
 Четыре года и вся жизнь: Рассказы, очерки. М., 1985.
 Полевая почта сорок третьего года. М., 1995. ISBN 5-7612-0250-6
 Записки на краю стола. М., 1996. ISBN 5-7157-0119-8
 Первая треть: рассказы-воспоминания. М., 1999. ISBN 5-7157-0124-4

Примечания

Ссылки 
 Б. Е. Галантер в Большом энциклопедическом словаре
 Борис Галанов на сайте publ.lib.ru

Персоналии:Одесса:Литература
Выпускники МИФЛИ
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы
Члены КПСС
Катаеведы
Похороненные на Донском кладбище